Wolfgang Hütter ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Hütter (Konstrukteur) (1909–1990), österreichisch-deutscher Flugzeugkonstrukteur 
 Wolfgang Hütter (Schauspieler) (* 1974), deutscher Schauspieler